Le nom Snow Hill (anglais signifiant "colline enneigée") peut désigner :
Snow Hill (Caroline du Nord)
Snow Hill (Maryland)

Homonymie de toponyme